Mach kan syfta på:

 Mach – en hastighetsenhet
 Mach (kärna) – en operativsystemskärna utvecklad i forskningssyfte
 M.A.C.H. – en linjeförening för studenter på flygingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola
 MachTen – en produkt från Tenon Intersystems

Personer
Ernst Mach (1838–1916), en österrikisk fysiker och filosof